Die Liste bezeichnet:

 Die Liste (Roman), einen Roman des US-amerikanischen Autors John Grisham, siehe 
 Die Liste (Fernsehfilm), einen US-amerikanischen Fernsehfilm aus dem Jahr 2010, siehe 
 Die LISTE, Hochschulgruppen der Partei für Arbeit, Rechtsstaat, Tierschutz, Elitenförderung und basisdemokratische Initiative, siehe Die PARTEI#Hochschulgruppen

Siehe auch:
 Liste (Begriffsklärung)